Push the Button hace referencia a varios artículos:

 Push the Button (álbum), de The Chemical Brothers.
 Push the Button (sencillo), de las Sugababes.